Андреасси () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1581—1646) — римско-католический священник.
  (1924—2008) — итальянский режиссёр.
  — американский юрист, прокурор.
  (род. 1964) — итальянский легкоатлет, спринтер.